Ивица Костович ( ; , Загреб) — хорватский общественно-политический деятель, педагог, академик. Лауреат Национальной премии за научные достижения (2010).

Биография 
В 1967 году окончил медицинский факультет Загребского университета. Работал в области экспериментальной биологии по направлению биомедицина. Прошел стажировку в области из нейроанатомии и невропатологии в университете Джонса Хопкинса в Соединенных Штатах.

Доктор медицинских наук с 1972 года. Был приглашен на должность профессора в Гарвардской медицинской школе в Бостоне (1975—1976). Советник по нейроанатомии в Медицинской школе Йельского университета (1979).

Затем работал в отделе анатомии «Школы Драго Перовича», где он в 1987 году основал и возглавил отдел нейроанатомии. Был создателем, организатором и координатором Хорватского института исследований мозга, основанного в 1998. С 2000 года — директор Институт. Он является профессором школы медицины при Загребском университете. Декан факультета с 1992 года.

С 1993 — профессор Амстердамского университета.

С 1993 до 1995 — вице-президент правительства Хорватии.

В 1995—1998 — вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр науки и технологии республики. В 1998 — руководитель аппарата Президента Хорватии.

Член парламента и вице-президент хорватского парламента с 2001 до 2003 года.

С 2006 — действительный член Хорватской академии наук и искусств . Женат, отец двух взрослых детей.

Автор ряда важных открытий в области нейробиологии и нейроанатомии развития коры головного мозга.

Награды 
 Орден Короля Дмитара Звонимира
 Государственная премия в области науки
 ряд других высоких правительственных наград Хорватии и Бельгии

Ссылки 
 Kostović, Ivica

Академики Академии наук и искусств Хорватии
Политики Хорватии
Лауреаты Государственной премии Хорватии
Общественные деятели Хорватии
Родившиеся в Загребе
Доктора медицинских наук
Выпускники Загребского университета
Педагоги Хорватии
Медики Хорватии
Биологи Хорватии
Министры Хорватии
Члены Хорватского демократического содружества
Преподаватели Амстердамского университета